El término Guainía puede referirse a:

 el departamento de Guainía, en el oriente de Colombia;
 la comisaría del Guainía, antigua entidad territorial de Colombia;
 el río Guainía, afluente del Amazonas conocido también como río Negro.